Александр Венедиктов: Венедиктов, Александр Иванович (1896—1970) — русский литератор, историк архитектуры, переводчик.
 Венедиктов, Александр Павлович (1933—2013) — советский баскетболист.